Поморие може да се отнася за:

 Поморие – град в България
 Поморие – нефтосъбирач